Olivier Carré, sociologo francese
 Olivier Carré, politico francese.